Rijsdijk (Suriname), een dorp in Para, Suriname
 Rijsdijk (Rhoon), een straat in Rhoon, Zuid-Holland, Nederland